Вајт Рок има више значења:
 Вајт Рок (Нови Мексико)
 Вајт Рок (Јужна Дакота)